Benjamin Herman (1881–1942) magyar festő
 Benjamin Herman (1968) holland dzsesszzenész